Diese Liste gibt einen Überblick über alle Mitglieder der Volkskammer der DDR in der 4. Wahlperiode (1963–1967).

Zusammensetzung 
Bei der Volkskammerwahl 1963 stimmten nach offiziellen Angaben 99,95 % der Wähler für den Wahlvorschlag der Nationalen Front.

 Die Wahl hatte auf die Stärke der Fraktionen keinen Einfluss. Ihre Größe wurde im Voraus festgelegt. Durch ein neues Wahlgesetz wurde die Anzahl der Abgeordnetenmandate auf 500 erhöht. Die VdgB stellte keine Fraktion mehr.

Präsidium 
 Präsident der Volkskammer Johannes Dieckmann (LDPD)
 Stellvertreter des Präsidenten der Volkskammer Hermann Matern (SED)
 Mitglieder des Präsidiums: August Bach (CDU) 1966 verstorbenHermann Kalb (CDU) Wilhelmine Schirmer-Pröscher (DFD) Otto Gotsche (SED) Ernst Goldenbaum (DBD)Grete Groh-Kummerlöw (FDGB)Jonny Löhr (NDPD)

Quelle:

Fraktionsvorsitzende 
 Fraktion der SED Hermann Matern
 Fraktion der DBD Leonhard Helmschrott
 Fraktion der CDU Wolfgang Heyl
 Fraktion der LDPD Rudolf Agsten
 Fraktion der NDPD Wolfgang Rösser
 Fraktion des FDGB Rudolf Kirchner bis 1965Hans Jendretzky
 Fraktion des DFD Katharina Kern
 Fraktion der FDJ Helmut Müller
 Fraktion des Kulturbundes Erich Wendt bis 1965Karl-Heinz Schulmeister

Abgeordnete

Literatur 
 Sekretariat der Volkskammer im Auftrag des Präsidenten der Volkskammer der DDR (Hrsg.) Die Volkskammer der Deutschen Demokratischen Republik: 4. Wahlperiode. Staatsverlag der DDR, Berlin 1964.
 Günther Buch: Namen und Daten wichtiger Personen der DDR. 3., überarbeitete und erweiterte Auflage. Dietz, Berlin (West) / Bonn 1982, ISBN 3-8012-0081-7.

Einzelnachweise 

Liste (Mitglieder der Volkskammer)